Jann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jann (1858–1921), Schweizer Politiker
 Beatrice Jann (* 1952), Schweizer Politikerin
 Dominique Jann (* 1977), Schweizer Schauspieler
 Franz Xaver Jann (1750–1828), deutscher Priester, Historiker, Pädagoge und Dramatiker
 Georg Jann (1934–2019), deutscher Orgelbauer
 Karl Jann (1814–1877), Schweizer Politiker
 Mario Jann (* 1980), deutscher Eishockeyspieler
 Michael Jann (* 1960), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Jann (* 1935), österreichischer Jurist und Richter
 Thomas Jann, deutscher Orgelbaumeister
 Werner Jann (* 1950), deutscher Politik- und Verwaltungswissenschaftler

Jann ist eine Variante des Vornamens Jan. Bekannte Namensträger sind:

 Jann Arden (* 1962), kanadische Sängerin und Musikerin
 Jann-Fiete Arp (* 2000), deutscher Fußballspieler, siehe Fiete Arp
 Jann Berghaus (1870–1954), deutscher Politiker
 Jann Billeter (* 1972), Schweizer Moderator
 Jann Blankemeyer (1898–1982), deutscher Politiker
 Jann de Boer (* 1897), deutscher Politiker
 Jann Jakobs (* 1953), deutscher Politiker
 Jann-Peter Janssen (1945–2022), deutscher Politiker
 Jann Jensen (* 1969), dänischer Fußballspieler
 Jann Parker, (≈1955-2023), US-amerikanische Jazzsängerin
 Jann Schmidt (* 1948), deutscher Theologe
 Jann Sjursen (* 1963), dänischer Politiker
 Jann Wenner (* 1946), US-amerikanischer Journalist und Publizist

Sonstiges:

 Künstlername von Jan Rozmanowski (* 1999), polnischer Sänger and Songwriter

Siehe auch:

 Jan
 JAN
 Yann